L'Ombre qui descend (), film muet américain réalisé par Howard Hawks, sorti en 1926
Les Chemins de la gloire (), film américain réalisé par Howard Hawks, sorti en 1936
Les Chemins de la gloire, série d'albums de bande dessinée de Jan Bucquoy et Daniel Hulet publié entre 1985 et 1994.
Les Chemins de la gloire (), épisode de la série télévisée Les Simpson diffusé en 2015.